Az Eifelland egy korábbi nyugatnémet Formula–1-es konstruktőr. 1972-ben egy versenyzővel, Rolf Stommelennel indult, összesen nyolc nagydíjon.

Teljes Formula–1-es eredménylistája

Források
 F1 rejects 

Megszűnt Formula–1-es csapatok